Карантинна балка — назва балки (яру) в кількох містах.
 Карантинна балка — балка в Одесі.
 Карантинна балка — балка в Севастополі.